Бурляев — русская фамилия.

Известные носители 
 Бурляев, Иван Николаевич (род. 1976) — российский композитор и актёр.
 Бурляев, Николай Петрович (род. 1946) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.

См. также 
 Бурляевка